Székely Tibor (1908–1945) író, újságíró
 Székely Tibor (1912–1988) felfedező, eszperantista, író, világutazó
 Székely Tibor (1922) párbajtőrvívó, sportvezető